MAP může označovat:

 Mobile Application Part – protokol mobilních sítí
 Maghreb Arab Press – marocká zpravodajská agentura
 Africký dům fotografie (Maison africaine de la photographie) – instituce vědecké, technologické a kulturní povahy v Mali, která je odpovědná za propagaci, sběr a archivaci fotografických děl malijských a afrických umělců
 Akční plán členství (Membership Action Plan) – proces přijímání států do Severoatlantické aliance